Geografia:
 Districte de Wardha, a Maharashtra
 Wardha (ciutat), capital del districte de Wardha
 Riu Wardha